Tisovec può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Tisovec, comune del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice

Slovacchia
Tisovec, città del distretto di Rimavská Sobota, nella regione di Banská Bystrica